North Wootton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 North Wootton, Dorset, ort i England, 
 North Wootton, Norfolk, ort i England, 
 North Wootton, Somerset, ort i England,